
Die 60.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2009 in Hoogerheide, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2009
Radsportveranstaltung 2009
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Sport (Woensdrecht)